Pickrate, auch Pick-Rate oder Pick Rate kann mehrere Begriffe meinen, die in den Sprachen Englisch und Deutsch existieren und zum Teil in beiden Sprachen ähnlich verstanden werden.

 Pickrate (Logistik) ist die Anzahl der entnommenen Packstücke in einer Zeitspanne, siehe auch Kommissionierung (Engl. Order Picking).
 Pickrate (Biologie) bezeichnet die Häufigkeit des Pickens oder anderen nach Nahrung-Greifens von Tieren in einer Zeitspanne.
 Pickrate (RFID) ist im Bibliothekswesen die Rate der mit RFID versehenen Datenträger, die vom RFID-System am Ausgang zu Recht als nicht korrekt ausgeliehen gemeldet wird.